Ragazzi miei (The Boys Are Back) – film del 2009 diretto da Scott Hicks
 The Boys Are Back – serie televisiva